

Aviação 
 Aero Vodochody — empresa checa fabricante de aviões
 Aero Boero — empresa argentina fabricante de aviões
 Aero Commander — fabricante de aviões, subsidiária da Rockwell International
 Aero Club de Portugal — instituição destinada à promoção da aeronáutica em Portugal

Outros 
Aero (automóvel) — fabricante de automóveis e aviões checo
 Windows Aero — interface gráfica do Windows Vista
A.E.R.O. — Anthology of Electronic Revisited Originals, álbum do compositor e multitecladista francês Jean Michel Jarre

Ver também 
Ærø

Desambiguação